Korolenko ist der Familienname folgender Personen:

Psoi Korolenko (* 1967), russisch-jüdischer Liedermacher und Performancekünstler
Wladimir Galaktionowitsch Korolenko (1853–1921), russischer Schriftsteller ukrainischer Herkunft